Metridioidea — велика надродина одиночних коралових поліпів з ряду актиній (Actiniaria).

Родини 
 Acontiophoridae Carlgren, 1938
 Acricoactinidae Larson, 2016
 Actinoscyphiidae Stephenson, 1920
 Aiptasiidae Carlgren, 1924
 Aiptasiomorphidae Carlgren, 1949
 Aliciidae Duerden, 1895
 Andvakiidae Danielssen, 1890
 Antipodactinidae Rodríguez, López-González & Daly, 2009
 Bathyphelliidae Carlgren, 1932
 Boloceroididae Carlgren, 1924
 Diadumenidae Stephenson, 1920
 Gonactiniidae Carlgren, 1893
 Halcampidae Andres, 1883
 Haliactinidae Carlgren, 1949
 Hormathiidae Carlgren, 1932
 Isanthidae Carlgren, 1938
 Kadosactinidae Riemann-Zürneck, 1991
 Metridiidae Carlgren, 1893
 Nemanthidae Carlgren, 1940
 Nevadneidae Carlgren, 1925
 Octineonidae Fowler, 1894
 Sagartiidae Gosse, 1858
 Sagartiomorphidae Carlgren, 1934

Примітки 

Актинії
Надродини тварин